

Patronyme 

 Davide Pascolo (né en 1990), joueur italien de basket-ball ;
 Marco Pascolo (né en 1966), footballeur international suisse ;
 Steve Pascolo (né en 1970), chercheur français, spécialiste de la technologie de vaccin à ARN messager.